San Pedro ("San Pietro" in lingua spagnola) può riferirsi a:

Geografia

Argentina
 San Pedro – città dell'Argentina capoluogo del partido omonimo
 San Pedro – città dell'Argentina capoluogo del dipartimento omonimo
 Partido di San Pedro – partido dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires
 San Pedro – città argentina della provincia di La Rioja, nel dipartimento di Castro Barros
 San Pedro – città argentina della provincia di Jujuy
 San Pedro – comune argentino della provincia di Córdoba, nel dipartimento di San Alberto
 San Pedro – abitato urbano argentino della provincia di Entre Ríos, nel dipartimento di Federación
 San Pedro Norte – città argentina della provincia di Córdoba, nel dipartimento di Tulumba
 San Pedro de Guasayán – città argentina della provincia di Santiago del Estero

Belize 
 San Pedro, città del Belize nell'isola di Ambergris Caye

Bolivia
 San Pedro – comune boliviano del dipartimento di Santa Cruz

Cile
 San Pedro – vulcano
 San Pedro – comune cileno della Regione Metropolitana di Santiago
 San Pedro de Atacama – comune cileno della Regione di Antofagasta
 San Pedro de la Paz – comune cileno della provincia di Concepción

Colombia
 San Pedro – comune della Colombia nel Dipartimento di Sucre
 San Pedro – comune della Colombia nel Dipartimento di Valle del Cauca
 San Pedro de Cartago – comune della Colombia nel Dipartimento di Nariño
 San Pedro de los Milagros – comune della Colombia nel dipartimento di Antioquia
 San Pedro de Urabá – comune della Colombia nel dipartimento di Antioquia

Costa d'Avorio
 San-Pédro città marittima della Costa d'Avorio

Costa Rica
 San Pedro, distretto della Costa Rica capoluogo del cantone di Montes de Oca
 San Pedro, distretto della Costa Rica capoluogo del cantone di Poás
 San Pedro, distretto della Costa Rica nel cantone di Barva
 San Pedro, distretto della Costa Rica nel cantone di Pérez Zeledón
 San Pedro, distretto della Costa Rica nel cantone di Santa Bárbara
 San Pedro, distretto della Costa Rica nel cantone di Turrubares
 San Pedro, distretto della Costa Rica nel cantone di Valverde Vega

Filippine
 San Pedro – municipalità delle Filippine nella Provincia di Laguna

Guatemala
 San Pedro Ayampuc – comune del Guatemala nel Dipartimento di Guatemala
 San Pedro Carchá – comune del Guatemala nel Dipartimento di Alta Verapaz
 San Pedro Jocopilas – comune del Guatemala nel Dipartimento di Quiché
 San Pedro la Laguna – comune del Guatemala nel Dipartimento di Sololá
 San Pedro Necta – comune del Guatemala nel Dipartimento di Huehuetenango
 San Pedro Pinula – comune del Guatemala nel Dipartimento di Jalapa
 San Pedro Sacatepéquez – comune del Guatemala nel Dipartimento di Guatemala
 San Pedro Sacatepéquez – comune del Guatemala nel Dipartimento di San Marcos
 San Pedro Soloma – comune del Guatemala nel Dipartimento di Huehuetenango
 San Pedro Yepocapa – comune del Guatemala nel Dipartimento di Chimaltenango

Honduras
 San Pedro de Copán – comune dell'Honduras nel Dipartimento di Copán
 San Pedro de Tutule – comune dell'Honduras nel Dipartimento di La Paz
 San Pedro Zacapa – comune dell'Honduras nel Dipartimento di Santa Bárbara

Messico 
 San Pedro – municipalità dello stato di Coahuila

Nicaragua
 San Pedro de Lóvago – comune del Nicaragua nel Dipartimento di Chontales
 San Pedro del Norte – comune del Nicaragua nel Dipartimento di Chinandega

Paraguay
 San Pedro de Ycuamandiyú – città paraguaiana del dipartimento di San Pedro
 San Pedro del Paraná – distretto paraguaiano del dipartimento di Itapúa

Spagna
 San Pedro – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 San Pedro Bercianos – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 San Pedro de Ceque – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 San Pedro de Gaíllos – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 San Pedro de la Nave-Almendra – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León

Stati Uniti d'America
 San Pedro – quartiere della città statunitense di Los Angeles
 San Pedro – CDP della contea di Cameron, Texas

Altro 
 Echinopsis pachanoi – pianta cactacea originaria del Sudamerica

Pagine correlate
 Dipartimento di San Pedro